Nel 1996 la nazionale di rugby delle Figi ha proseguito l'opera di ricostruzione dopo la mondiali 1995, a cui non ha partecipato in quanto eliminata a sorpresa nelle qualificazioni da .

Due furono i tour: uno in Nuova Zelanda e Sud Africa e uno più tardi ad Hong Kong.

In Nuova Zelanda e Sudafrica

Ad Hong Kong

Collegamenti esterni 
   da Teivovo.com

 1996
 Figi